Mount Huxley kan syfta på följande:

 Mount Huxley, Antarktis, ett berg i Antarktis
 Mount Huxley, Tasmanien, ett berg i Australien